

Patronyme 
 François Duris-Dufresne.
 Paul Duris, marin français.
 Romain Duris, acteur français.

Toponyme 

 Rue Duris, voie du  de Paris, en France. 
 Passage Duris, voie du  de Paris, en France.

Voir aussi 
 Franck Durix, ancien footballeur français.